Trans Europ Express, även kallat TEE, var en persontågstyp bestående av komfortabla tåg som användes från 1950-talet och fram till 1980-talet. De var snabba fjärrtåg som gick mellan ett antal västeuropeiska länder. TEE infördes 1957 och var som mest utbrett under 1950- och 1960-talen.

Historia

TEE-tågen kunde vara såväl loktåg som motorvagnståg. Under 1970-talet minskade antalet TEE-tåg och ersattes med internationella fjärrtåg. InterCity och senare även EuroCity var ofta namnet på dem. 1987 togs det sista TEE-tåget ur reguljär trafik.

Den tyska musikgruppen Kraftwerk släppte 1977 en LP med titeln Trans Europa Express som bland annat innehöll en låt med samma namn.

Lista över Trans Europ Express-tåg 
Listan är över tågturer, inte över själva fordonen.

Historiska tåg